Ferrari F1-75 är en formel 1-bil som är designad och konstruerad av Scuderia Ferrari och som tävlar i världsmästerskapet i Formel 1 2022. Bilen körs av Charles Leclerc och Carlos Sainz, Jr.. Chassit är Ferraris första bil under 2022-års tekniska reglemente.

Resultat

Referenser

Formel 1-bilar tillverkade av Ferrari